|-
| 186601 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186602 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186603 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186604 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 186605 - ||  || 1 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186606 - ||  || 4 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186607 - ||  || 4 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186608 - ||  || 8 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186609 - ||  || 28 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186610 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186611 - ||  || 7 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186612 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186613 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186614 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186615 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186616 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186617 - ||  || 11 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186618 - ||  || 11 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186619 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186620 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186621 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186622 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186623 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186624 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186625 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186626 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186627 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186628 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186629 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186630 - ||  || 6 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186631 - ||  || 9 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186632 - ||  || 9 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186633 - ||  || 9 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 186634 - ||  || 8 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186635 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186636 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186637 - ||  || 21 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186638 - ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186639 - ||  || 23 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186640 - ||  || 27 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 186641 - ||  || 3 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186642 - ||  || 29 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186643 - ||  || 28 iunie 2003 ||  || 
|-
| 186644 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186645 - ||  || 10 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 186646 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186647 - ||  || 13 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186648 - ||  || 16 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186649 - ||  || 15 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186650 - ||  || 17 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186651 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186652 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186653 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186654 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186655 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186656 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186657 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186658 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186659 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186660 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186661 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186662 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186663 - ||  || 16 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 186664 - ||  || 18 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 186665 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186666 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186667 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186668 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186669 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186670 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186671 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186672 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186673 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186674 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186675 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186676 - ||  || 27 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186677 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186678 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186679 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186680 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186681 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186682 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186683 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186684 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186685 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186686 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186687 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186688 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186689 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186690 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186691 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186692 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186693 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186694 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186695 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186696 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186697 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186698 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186699 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186700 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-